Дідим (грец. «близнюк») може означати:

Люди

Дідим 

 Арій Дідим (пол. I ст. до н. е.), філософ-стоїк.
 Апостол Фома (помер у 72 р. н. е.), також відомий як Дідим (Близнюк).
 Дідим, член дому Феодосія.
 Дідим I (1921—2014), 7-й Католикос Сходу, 20-й Маланкарський митрополит, Предстоятель Маланкарської православної церкви з 2005 по 2010 рр.
 Св. Дідим (помер 304 р.), сподвижник св. Теодори.
 Дідим Музикант, теоретик музики в Александрії I ст.
 Дідимус Мутаса (нар. 1935 р.), міністр національної безпеки Зімбабве.
 Дідим Сліпець (313—398), грецький християнський письменник, богослов, представник александрійської богословської школи.
 Дідим Халкенетр (63 р. до н. е. — 10 р. н. е.), давньогрецький вчений, філолог, граматик.

Вигадані персонажі 

 Сер Дідим, вигаданий персонаж фільму «Лабіринт» (1986).

Астрономія 

 65803 Дідим — невеликий навколоземний астероїд із групи аполлонів.

Хімія 

 Дідим — помилково відкритий хімічний елемент, який виявився сумішшю двох рідкоземельних елементів — неодиму та празеодиму.

Тварини 

 Didymus (жук), рід довгоносиків, що зустрічається в Новій Зеландії, на островах Кермадек і Норфолк.
 Leptodactylus didymus, вид жаб у Болівії та Перу.